(en français : Voici venu le mois de mai) est l'un des plus célèbres madrigaux de la Renaissance anglaise ; il a été composé en 1595 par Thomas Morley.

Paroles 

Now is the month of maying,
When merry lads are playing, fa la,
Each with his bonny lass
Upon the greeny grass. Fa la.

The Spring, clad all in gladness,
Doth laugh at Winter's sadness, fa la,
And to the bagpipe's sound
The nymphs tread out their ground. Fa la.

Fie then! why sit we musing,
Youth's sweet delight refusing? Fa la.
Say, dainty nymphs, and speak,
Shall we play at barley-break? Fa la.

Madrigal